Era española puede referirse a:

 una era entendida como cómputo cronológico: la Era Hispánica, que se inicia en el año 38 antes de Cristo;
 una era entendida como período: la que históricamente representó;
 la hegemonía española en Europa (entre comienzos del siglo XVI —batalla de Pavía, 1525— y mediados del siglo XVII -crisis de 1640, batalla de Rocroi, 1643-);
 o bien la mayor extensión del Imperio español en el mundo, coincidiendo con toda la duración de la Edad Moderna o el Antiguo Régimen (entre 1492 -fin de la Guerra de Granada- y 1808 -comienzo de la Guerra de Independencia-).